Plaats in Indonesië
 Tanjung Baringin (Huristak), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Baringin (Huta Raja Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra